Хаплогрупа I (mtДНК), људска митохондријска ДНК хаплогрупа
 Хаплогрупа I-M170, људска Y-хромозомска хаплогрупа